Mòbil, allò que està en moviment o que pot ésser mogut
 Mòbil puntual, conceptualització d'un cos imaginari per a ser usat en cinemàtica, reduït a un punt de l'espai
 Mòbil (escultura), tipus d'escultura que penja i està composta per parts que es mouen
 El mòbil, novel·la apocalíptica de terror escrita per Stephen King i publicada el 2006
 Telèfon mòbil, dispositiu electrònic amb ràdio de curt abast usat per a comunicacions de veu i/o dades